Pizzi – portugalski piłkarz grający 
 Lino Pizzi – włoski duchowny katolicki, biskup Forlì w latach 2006-2018.
 Nilla Pizzi – włoska piosenkarka, dwukrotna zwyciężczyni Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo